Центролит:

 Центролит — литейный завод в городе Гомель
 Центролит — литейный завод имени 60-летия СССР «Центролит» в городе Липецк
 Центролит — литейный завод в городе Кашира
 Центролит — «ОАО Одесский завод Центролит»
 Центролит — Завод точного литья (бывший Центролит) в Рязани
 Центролит — «ОАО Саранский литейный завод Центролит»
 Центролит — железнодорожная станция Гомельского отделения Белорусской железной дороги, на линии Гомель — Калинковичи.